Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Martín Jaite 5–7, 6–4, 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Mats Wilander (terzo turno)
 Boris Becker (secondo turno)
 Yannick Noah (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Kent Carlsson (terzo turno)
 Martín Jaite (finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)

 Andrej Česnokov (terzo turno)
 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1988